Мелова́тское се́льское поселе́ние — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Меловатское сельское поселение — входит в Жирновский район

Воронежская область
 Меловатское сельское поселение — входит в Калачеевский район
 Меловатское сельское поселение — входит в Семилукский район